Onderwijs
 Ledeganck, campus van de Universiteit Gent

Personen met de achternaam Ledeganck
 Hippoliet Ledeganck, Belgisch dichter en schrijver
 Karel Lodewijk Ledeganck, Belgisch dichter